Archosauriformes — група діапсидних рептилій, що виникла у пермському періоді, 250 млн років тому. Згідно з визначенням Жака Готьє (Jacques Gauthier, 1994) клада включає останнього спільного предка Proterosuchidae і Archosauria та всіх його нащадків. До клади Archosauriformes включають крокодилів, динозаврів, птахів і кілька невеликих вимерлих груп плазунів.

Систематика

Філогенія 
Філогенічна кладограма за Ezcurra et al. (2010):

Кладограма за Nesbitt (2011):

Примітки

Посилання 

Paleos
Mikko's Phylogeny Archive

Плазуни